Schlacht von Niagara steht für:

 Schlacht von Niagara (1759), Siebenjähriger Krieg in Nordamerika
 Schlacht von Niagara (1813), Britisch-Amerikanischer Krieg

Siehe auch:
 Schlacht bei Lundy’s Lane in der Nähe des Niagara River (1814), Britisch-Amerikanischer Krieg